Adinuso kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Adinuso, Subah, by, Jawa Tengah, 
 Adinuso, Reban, by, Jawa Tengah, 

Robotskapade Indonesienförgreningar